Bahnmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Friedrich Bahnmaier (1774–1841), deutscher evangelischer Theologe 

Siehe auch:
 Bahnmayer